Gewerberat bezeichnet

 in Preußen gebrauchter Titel für einen Fabrikinspektor
 Gewerberat (Wahlorgan), ab 1849 in Preußen auf Antrag gewählte, mit obrigkeitsstaatlichen Befugnissen ausgestattete Interessenvertretung